Das Team Aviludo-Louletano-Loulé Concelho ist ein portugiesisches Radsportteam mit Sitz in Loulé.

Geschichte 
Die Mannschaft wurde 2005 unter dem Namen Madeinox-A.R. Canelas gegründet. Im nächsten Jahr kam der Sponsor Bric dazu und ab 2007 war die Stadt Loulé, die vorher bei dem jetzt aufgelösten Team Imoholding-Loulé Jardim Hotel mit an Bord war, dritter Sponsor. Von der Gründung bis 2010 besaß die Mannschaft eine UCI-Lizenz als Continental Team und nimmt hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teil.

Seit 2013 ist die Mannschaft wieder im Besitz einer Lizenz als Continental Team. Manager ist Antônio do Adro, der von dem Sportlichen Leiter Jorge Piedade unterstützt wird.

Saison 2020

Nationale Straßen-Radsportmeister

Saison 2018

Erfolge in der Europe Tour

Saison 2017

Erfolge in der Europe Tour

Mannschaft

Saison 2009

Erfolge in der Europe Tour

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Africa Tour

UCI America Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

Siehe auch 
 Louletano-Hospital de Loulé/Saison 2016
 Louletano-Ray Just Energy/Saison 2015
 Louletano-Dunas Douradas/Saison 2014
 Louletano-Dunas Douradas/Saison 2013
 Centro Ciclismo de Loulé-Louletano/Saison 2010

Weblinks 
 

UCI Continental Team
Radsportteam in Portugal
Sport (Loulé)